Il singolare dell'Adidas International 2001 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2001.

Amélie Mauresmo era la detentrice del titolo, ma ha perso in semifinale contro Lindsay Davenport.

Martina Hingis ha battuto in finale 6–3, 4–6, 7–5 Davenport.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

  Martina Hingis (campione)
  Lindsay Davenport (finale)
  Monica Seles (quarti di finale)
  Conchita Martínez (semifinali)

 Serena Williams (quarti di finale) 
 Anna Kurnikova (secondo turno) 
 Amanda Coetzer (secondo turno) 
 Jennifer Capriati (secondo turno)

Tabellone

Finale

Sezione 1

Sezione 2

Note 
 

Adidas International 2001